Der Begriff Literární listy kann Folgendes bedeuten:

 die 1968 in Prag erscheinende (umbenannte) Zeitschrift Literární noviny
 die an der Jahrhundertwende des 19./20. Jahrhunderts in Prag erscheinende Zeitschrift Literární listy (Prag)

Siehe auch
 Listy, an die Prager Literatur-Zeitschrift anknüpfende Exilzeitschrift von Jiří Pelikán nach 1968, später in Prag